Pannoserpula couiaviana är en ringmaskart som beskrevs av Radwanska 2004. Pannoserpula couiaviana ingår i släktet Pannoserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
couiaviana